Владимир Ильич Косицкий () — советский государственный деятель, хирург-ортопед, главный врач Евпаторийского детского санатория имени Крупской Крымской области. Депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва.

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. Работал пастухом, лесорубом. Окончил двухклассное училище.

В 1914 году сдал экзамен экстерном и получил звание народного учителя, но вскоре был мобилизован в русскую императорскую армию. Участник Первой мировой войны. После демобилизации в 1918 году учительствовал в Орловской губернии.

С 1919 года в Красной Армии, воевал на Южном фронте. Участник Гражданской войны в России. В 1927 году окончил Воронежский медицинский институт и работал врачом. Болезнь сына заставила его в 1932 году переехать в Евпаторию (Крымская АССР). В 1935—1941 годах — главный врач Евпаторийского детского костно-туберкулезного санатория имени Крупской Крымской АССР.

В 1939—1940 годах — в Красной армии на медицинской службе, участник советско-финской войны. С июня 1941 года — в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны. Служил ведущим хирургом госпиталей Приморской армии; начальником медицинского отделения эвакуационного госпиталя № 4230 3-го Белорусского фронта. Подполковник медицинской службы. Член ВКП(б) с 1945 года.

С 1946 по 1 октября 1956 года — главный врач Евпаторийского детского санатория имени Крупской Крымской области. Разработал новую методику лечения костного туберкулеза.

Звание 
 майор медицинской службы
 подполковник медицинской службы

Награды 
 орден "Знак Почета"
 орден Отечественной войны II в. (24.04.1945)
 медали
 заслуженный врач РСФСР (1948)

Примечания

Источники 
 На страже здоровья
 Фотография. Портрет. Косицкий Владимир Ильич — главный врач санатория имени Крупской, заслуженный врач РСФСР, депутат верховного совета СССР

Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Врачи СССР
Персоналии:Евпатория
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Медики Великой Отечественной войны
Члены КПСС